Gouraud kan syfta på

 George Gouraud (1842–1912), föregångsman inom inspelning med fonograf
 
 Fort Gouraud, gammalt franskt fort i F'Dérik i Mauretanien